Zesner oder Zeßner ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Karl Zeßner-Spitzenberg (1885–1938), österreichischer Jurist
 Steffen Zesner (* 1967), deutscher Schwimmer

Zessner steht auch für:
 Zessner-Spitzenberg (auch Zeßner oder Zesner), böhmisches Adelsgeschlecht